Timmerholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Timmerholmen, Pargas, Åboland, 
 Timmerholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Timmerholmen (vid Pellinge, Borgå), Nyland, 
 Timmerholmen (vid Tirmo, Borgå), Nyland,

Se även
Timmerholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar